Messier 27 (M27), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M27 (Groot-Brittannië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M27 (Joegoslavië)
 M-27 (Rusland)